Одже́ни Э́дди Она́зи (; родился 25 декабря 1992, Джос, Нигерия) — нигерийский футболист, полузащитник клуба «Ист Риффа» и сборной Нигерии.

Клубная карьера 
Оджени начинал свою карьеру в скромном нигерийском клубе «Май Пипл», где его приметили селекционеры итальянского «Лацио». Также они были впечатлены его выступлениями на чемпионате мира (до 17) 2009 года, проходившем в родной стране игрока. За «Лацио» он дебютировал 6 мая 2012 года в матче против «Аталанты». В сезоне 2012/13 новый главный тренер «Лацио» Владимир Петкович использовал игрока в основном в матчах Лиги Европы. В сезоне 2012/13 в Серии А Онази провёл четыре матча.

Карьера в сборной 
Выступал за сборную до 17 лет, в составе которой завоевал серебряные медали домашнего мирового первенства. Его дебют за сборную Нигерии состоялся 13 октября 2012 года в матче со сборной Либерии. Оджени в составе своей сборной выступал на Кубке африканских наций 2013.

Достижения 
Лацио
 Обладатель Кубка Италии: 2012/13
Сборная Нигерии
 Обладатель Кубка африканских наций: 2013.

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Денизлиспор»
Игроки ФК «Сённерйюск»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Аль-Адалах»
Игроки ФК «Казертана»